Die 5. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  5. Division (Deutsches Kaiserreich)
  5. Garde-Division (Deutsches Kaiserreich)
  5. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  5. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  5. Ersatz-Division (Deutsches Kaiserreich)
  58. Infanterie-Division (5. Königlich Sächsische)
  243. (Württembergische) Infanterie-Division
  5. Königlich Bayerische Division
  5. Königlich Bayerische Reserve-Division
  5. Division (Reichswehr)
  5. Infanterie-Division (Wehrmacht), später 5. leichte Infanterie-Division, später 5. Jäger-Division
  5. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  5. Luftwaffen-Felddivision
  5. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  5. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  5. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  5. Division des österreichischen Bundesheeres, siehe Bundesheer (1. Republik)#5. Division
  5th Infantry Division (Vereinigtes Königreich), ein bereits im 19. Jahrhundert erstmals aufgestellter Verband der British Army
  5th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  5th Marine Division (Vereinigte Staaten)
  5. motorisierte Gardeschützendivision (Sowjetunion), in Afghanistan eingesetzt
  5. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  5ª Divisione alpina “Pusteria”
  5. Infanterie-Division „Cosseria“, von 1935 bis 1943 aktiv
  5. königlich ungarische Reservedivision, von 1943 bis 1945 aktiv
  5th (Mhow) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpfte
  5th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die aus der 5th (Mhow) Division hervorging und bis heute existiert
  5. Division (Irak), 1959 in der Republik Irak aufgestellt, 2003 in derselben aufgelöst und 2005 neuaufgestellt.
  5. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  Felddivision 5 der Schweizer Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  5. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)

Kavallerie-Verbände 
  5. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)

Gepanzerte Verbände

Fliegende Verbände 
  5. Flieger-Division (Wehrmacht)
  5. Jagd-Division (Wehrmacht)
  5. Luftwaffendivision, ehemaliger Verband der Luftwaffe der Bundeswehr
  5. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres

Sonstige Verbände 
  5. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern